Отчаянные герои: Мировое турне (, иногда TDWT) — канадский мультсериал в жанре ситком и реалити-шоу. Является тематическим продолжением второго сезона «Шоу отчаянных героев» (Total Drama Action) и, таким образом, третьим сезоном объединяющего их сериала Total Drama. Мультсериал был создан создателями 6teen — Дженнифер Пертш (Jennifer Pertsch) и Томом МакГиллисом (Tom McGillis) для канала Teletoon. Трансляция сезона начался в Канаде на канале Teletoon 21 июля 2010 года . Канал Cartoon Network транслировал сериал в 2010 году — в США, а 22 марта 2011 года и в России.

Сюжет 
Как и в предыдущем сезоне, главный приз составляет один миллион долларов. Бороться за этот приз будут 18 участников (Оуэн, Иззи, Дункан, Кортни, Бриджит, Гвен, Коди, Гарольд, Ной, Линдси, Хезер, Лешона, Изикил, Тайлер, ДиДжей) вместе с двумя новыми участниками (Алехандро и Сьеррой), которые появлялись в последнем эпизоде второго сезона (позже к участникам присоединилась Блейнли). Участники TDWT будут путешествовать по всему миру, изучать культуру различных народов. Они посетят такие известные страны, как Франция, США, Египет, Япония и многие другие. Но это ещё не все: в каждом эпизоде будет небольшой перерыв, где им нужно будет выступить с музыкальным номером. Тех, кто проиграет, ждет позор: им нужно будет выпрыгнуть из самолёта и они окажутся в том месте, где будет пролетать самолёт. Победителем стал Алехандро, но миллион долларов достался Изикилу, упавшему чуть позже в вулкан и сгоревшему там вместе с чемоданом (отсылка к смерти Голлума из "Властелина колец").

Команды

Таблица вылетов

Роли озвучивали

Русский дубляж

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы 2010 года
Total Drama
Музыкальные телесериалы